Sandenia är ett släkte av kvalster. Sandenia ingår i familjen Parakalummidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Sandenia